SEMO (Seine-Eure Mobilité)
 Société des eaux minérales d'Ogeu